Demian — livro de Hermann Hesse
Demian Maia — lutador brasileiro
Demian, o Justiceiro — telenovela

Ver também

Desambiguações de prenomes